Форт-Коллинс () — город на Западе США, в штате Колорадо. 

Основан в 1864 году как военный форпост для защиты от индейских племён. Город расположен у подножья Передового хребта, в 105 километрах к северу от Денвера и в 72 километрах к югу от Шайенна. Площадь Форт-Коллинса составляет 122 км². Климат местности, в которой расположен город, характеризуется как полупустынный. В 2010 году население города составляло 143986 человек. С 1880-х годов и по сей день город является центром сельскохозяйственного региона, в котором выращивается сахарная свёкла и ведётся животноводство. В Форт-Коллинсе расположены крупные производства компаний Hewlett-Packard и Eastman Kodak, а также .

География

Примечания 

Города Колорадо
Окружные центры Колорадо
Университетские города США